

Étymologie 
Prénom d'origine biblique, latinisé ou dérivé de l'hébreu danyel דניאל (« Dieu [est mon seul] juge ») ou dan  דן (« justice »).

Voir aussi 
  दान (vertu brahmanique)
 Dana/Danu (mythologie celte)
 Dānu (mythologie hindoue)
 Dānish (prénom persan)

Personnalités

Prénom 
Dany est un prénom mixte épicène.

Dany Laferrière, écrivain et académicien
Dany Chamoun, homme politique libanais
Dany Wattebled, homme politique français
Dany-Robert Dufour, philosophe
Dany Lartigue, peintre et fils de Jacques-Henri Lartigue
Dany Saval, actrice, épouse de Maurice Jarre, puis de Michel Drucker
Dany Cleyet-Marrel, aéronaute 
Dany Lang, économiste et membre de l'association Les Économistes atterrés
Dany Sanz, créatrice de la marque de cosmétiques Make Up For Ever 
Dany Caligula, comédien et vidéaste 
Dany Carrel, actrice
Dany Coutelier, actrice
Dany Robin, actrice
Dany Boon, acteur
Dany Brillant, chanteur
Dany Dauberson, chanteuse et actrice
Dany Doriz, saxophoniste et pianiste de jazz
Dany Fog, réalisateur
Dany Laurent, auteur de pièces de théâtre
Dany Mauro, humoriste et chroniqueur
Dany Bédar, chanteur québécois 
Dany Gonçalves, athlète portugais 
Dany Heatley, joueur de hockey sur glace
Dany Sabourin, joueur de hockey sur glace
Dany Turcotte, animateur télé québécois 
Dany Egreteau, humanitaire français
Dany Leprince, accusé dans l'Affaire Leprince
Dany Imbert, footballeur
Dany Mota, footballeur 
Dany Nounkeu, footballeur 
Dany Priso, joueur de rugby
Dany Snobeck, pilote automobile
Dany Verlinden, footballeur, puis entraîneur
Dany Bébel-Gisler, sociologue, linguiste et chercheuse au CNRS
Dany Garcia, productrice américaine et épouse de Dwayne Johnson

Patronyme 
Yvonne Dany, actrice française
Les Dany, famille fondatrice du Cannet

Surnom 
Dany le Rouge, donné durant le mouvement de mai 1968 à Daniel Cohn-Bendit, homme politique

Pseudonyme 
Dany, dessinateur belge de bande dessinée

Personnages de fiction 
Daenerys Targaryen, princesse des Sept-Couronnes, dite Dany dans la version anglophone de A Game of Thrones
Dany, quinquagénaire sexy à la tête d'une bande de voleuses, interprétée par Isabelle Adjani dans Le monde est à toi
Dany, jeune homosexuel albanais, dans le film grec Xenia sélectionné au Festival de Cannes 2014
Dany, petit tigre, héros d'une série télévisée d'animation américaine, Le Village de Dany
Dany Arnault, protagoniste du thriller français Fleuve noir d'Érick Zonca
Dany Bastin, personnage de la saison 2 de la série télévisée belge La Trêve, diffusée notamment sur Netflix
Dany Wilkins, personnage principal du film américain The Belko Experiment.

Jeux 
Super Dany, jeu vidéo de plate-forme développé par Cryo Interactive et publié par Virgin Games
 « Dany », jeu de société, de communication et de déduction, édité par Grrre Games et publié par Blackrock Games

Localisation 
Impasse Dany, rue du 8 arrondissement de Paris
Dány, ville de Hongrie

Langue étrangère 
Daný (adjectif signifiant « donné » en tchèque)

Marque 
 Un dessert de la marque Danone

Références